Breitbarth ist der Nachname von

 André Breitbarth (* 1990), deutscher Judoka
 Hans Breitbarth (1928–2010), deutscher Politiker (NDPD)
 René Breitbarth (* 1966), deutscher Boxer und Boxtrainer